riunione, incontro di due o più persone e, per estensione, qualora relativo a discipline sportive con diverse specialità, meeting di due o più società sportive, club o squadre nazionali che si sfidano nelle varie categorie: riunione di pugilato, riunione di atletica, etc.
 la Riunione, isola e dipartimento francese d'Oltremare nell'oceano Indiano a est di Madagascar

Altri progetti